Anshan est l'ancienne capitale du royaume élamite durant les périodes haute et moyenne de celui-ci, puis la première capitale des rois perses achéménides ;
 Anshan (鞍山) est une ville de la province du Liaoning en Chine ;
 (3136) Anshan, astéroïde.

Homonymie de toponyme